345 км, 345-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 345 км, иначе Подмошва — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога (Новгородская область). Код 042817.
 345 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Дальневосточная железная дорога (Хабаровский край). Код 960048.
 345 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Октябрьская железная дорога (Псковская область). Код 070272.
 345 км — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Юго-Восточная железная дорога (Рязанская область). Код 604057.